Национальный музей Военно-воздушных сил США () — музей, созданный для сохранения и отображения истории ВВС США. Один из старейших и крупнейших авиакосмических музеев мира.

Музей расположен на авиабазе ВВС США Райт-Паттерсон (штат Огайо) и существует с 1923 года. В нём представлены свыше 400 летательных аппаратов. Вход свободный. Ежегодно музей посещает более 1 млн человек.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музея

Авиационные музеи США
Военно-воздушные силы США
Военно-исторические музеи США
Национальные музеи США
Музеи Дейтона
Атомный туризм